Howey ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Franklin Howey (1828–1893), US-amerikanischer Politiker
 Brianne Howey (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin.
 Gisela Howey (1939–2010), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Hugh Howey (* 1975), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Kate Howey (* 1973), britische Judoka
 Lee Howey (* 1969), englischer Fußballspieler

Howey ist ein Bestandteil des Ortsnamens von:

 Howey-in-the-Hills, Vereinigte Staaten

Howey ist Bestandteil folgender Firmierungen:

 Howey Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Howie